Гебю (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Гебю — місто у Швеції, у лені Уппсала.